Смарула Юли () е гръцка театрална и филмова актриса и режисьорка от Македония.

Биография 
Родена е на 27 януари 1930 година в Солун, Гърция. Става част от театралната школа на Димитрис Рондарис. Първата ѝ роля във филм е появата ѝ във филма „Гласът на сърцето“ (Φωνή της καρδιάς). В 1948 година участва във филма „Изгубени ангели“ (Χαμένοι Άγγελοι) на Никос Цифорос. Сътрудничи си с трупата на Катерина Андреади, а от 1958 година има своя театрална трупа. Заедно със съпруга си Вангелис Ливадас участва в много гръцки и чуждестранни продукции. Смарула Юли е част от много чуждестранни, но предимно гръцки комедийни филми, от които много са представени и на голям екран.

В 80-те години на XX век заедно със съпруга си представя и участва в много мюзикъли.

На 20 декември 2004 година получава наградата „Кивели“ за цялостен принос.

Смарула Юли режисира музикални и театрални представления.

Умира на 7 март 2012 година, няколко месеца след смъртта на съпруга си.

Творчество

Филмография

Театър

Телевизионен театър

Бележки 

Македонски гърци
Гръцки актьори
Родени в Солун
Гръцки режисьори